Ninilchik peut faire référence à :
 Ninilchik, ville  d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de la péninsule de Kenai ;
 Rivière Ninilchik, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de la péninsule de Kenai.